Knekten kan syfta på:

Finland 

 Knekten, Esbo, Nyland, 
  Knekten, Helsingfors, Nyland – en tidigare ö, se också Sumparn

Norge 

 Knekten (berg), Nordland fylke, Fauske, 

Robotskapade Norgeförgreningar